Стэйси Орландо Огмон (; родился 1 августа 1968 года, Пасадина, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Невадском университете Лас-Вегаса, в 1991 году был выбран на драфте НБА под 9-м номером командой «Атланта Хокс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Шарлотт/Нью-Орлеан Хорнетс» и «Орландо Мэджик». Руководство «Мэджик» решило не подписывать контракт с Огмоном на сезон 2006/2007 годов, после чего он стал неограниченно свободным агентом и пропустил весь чемпионат. 3 октября 2007 года «Денвер Наггетс» объявил о подписании контракта с 39-летним ветераном, но 24 октября он сам отказался от него и объявил о завершении спортивной карьеры.

Всего в НБА провёл 15 сезонов. В 1990 году Огмон стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Три года подряд признавался лучшим оборонительным игроком среди студентов по версии NABC (1989—1991). В 1991 году был включён во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1992). В 1989 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big West. Всего за карьеру в НБА сыграл 1001 игру, в которых набрал 7990 очков (в среднем 8,0 за игру), сделал 3216 подборов, 1561 передачу, 974 перехвата и 317 блок-шотов.

Карьера в сборной США 
В 1988 году Огмон выиграл в составе сборной США бронзовые медали летних Олимпийских игр в Сеуле. В 1989 году стал в составе сборной США чемпионом летней Универсиады в Дуйсбурге. В 1987 году выиграл в составе сборной США серебряные медали чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Бормио.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры игрока на протяжении четырёх сезонов работал ассистентом главного тренера команды «Денвер Наггетс» (2007—2011). В 2011 году перешёл на аналогичную должность в родную студенческую команду «УНЛВ Раннин Ребелс», на которой проработал до 2016 года.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Денвер Наггетс»
Игроки сборной США по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Родившиеся в Пасадине
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе